Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi távolugrás versenyszámát augusztus 5. és 6. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi távolugrásban:

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Eredmények 
Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő 
A 12 döntőbe jutott távolugró közül három ugrás után csak a legjobb 8 folytathatta, a döntőt augusztus 6-án rendezték.

Források 

Atlétika az 1992. évi nyári olimpiai játékokon